Rugsted & Kreutzfeldt er det selvbetitlede debutalbum fra den danske poprock-duo Rugsted & Kreutzfeldt, der udkom i 1978 på CBS Records. Albummet var produceret af Stig Kreutzfeldt og Jens Rugsted, der også havde skrevet musikken, mens teksterne var skrevet af navne som Benny Holst, Dan Turèll, og Kim Gustavsson.

Spor

Kilder 

Debutalbum fra 1978
Popalbum fra Danmark